Brydan Klein var regerande mästare, men spelade inte som junior det här året.

Bernard Tomic vann finalen med 4–6, 7–6(5), 6–0, mot Tsung-hua Yang.

Seedning

 Cesar Ramirez (Kvartsfinal)
 Jerzy Janowicz (Quarterfinals)
 Daniel Evans (Kvartsfinal)
 Ryan Harrison (Semifinal)
 'Bernard Tomic (Champion)
 Andrew Thomas (Tredje omgången)
 Jared Easton (Tredje omgången)
 Yuki Bhambri (Semifinal)

<li> Matt Reid (Första omgången)
<li> Tsung-hua Yang (Final)
<li> Jaan-Frederik Brunken (Tredje omgången)
<li> Mark Verryth (Andra omgången)
<li> Kittipong Wachiramanowong (Tredje omgången)
<li> Vasek Pospisil (Första omgången)
<li> Ty Trombetta (Tredje omgången)
<li> Marcus Willis (drog sig ur)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Externa länkar
Lottning
Kvallottning

Pojksingel